Аманда Кетцер була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Паола Суарес.

Катарина Среботнік виграла титул, у фіналі перемігши Паолу Суарес з рахунком 6–7(1–7), 6–4, 6–2.

Сіяні гравчині 
Перші двоє сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 ITF tournament profile 

Abierto Mexicano Pegaso 2002
Abierto Mexicano Pegaso